Jessner oder Jeßner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Jessner (1889–1946), deutsch-amerikanischer Theaterdirektor und Regisseur
 Leopold Jessner (1878–1945), deutscher Theater- und Filmregisseur

 Samuel Jessner (1859–1929), deutscher Dermatologe
 Ulrike Jessner-Schmid (* 1960), deutsche Anglistin und Linguistin 
 Wolfgang Jeßner (* 1931), deutscher Fußballspieler